Данило — многозначный термин:

Топоним 
 Данило — хутор в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Данило — хутор в Павловском районе Воронежской области.
 Данило — река в Воронежской области.

Персоналии, известные по фамилии Данило 
 Данило, Богдан Иван (род. 1971) — епископ Украинской греко-католической церкви, епископ Пармский.

Персоналии, известные по имени Данило 
 Данило I Петрович (1826—1860) — первый князь Черногории из династии Петровичей-Негошей.
 Данило II Петрович-Негош (1871—1939) — кронпринц Черногории.
 Данило II (архиепископ сербский) (1270—1337) — святой Сербской православной церкви.
 Данило Игнатьевич — былинный богатырь.
 Данило (род. 1984) — бразильский футболист.
 Данило (род. 1986) — бразильский футболист.
 Данило (род. 1990) — бельгийский футболист.
 Данило (род. 1991) — бразильский футболист.

 Данило Романович (1201—1264) — князь Галицкий.